Coppa AVC per club 2002 – torneo pallavolistico femminile
Coppa AVC per club 2002 – torneo pallavolistico maschile